Etropole () est une obchtina de l'oblast de Sofia en Bulgarie.

Jumelages 
 
 
 

Obchtina dans l'oblast de Sofia